



Населені пункти 
 Брідок — Вінницька область, Гайсинський район.
 Брідок — Житомирська область, Звягельський район.
 Брідок — Харківська область, Харківський район.
 Брідок — Чернівецька область, Чернівецький район.

 Брідок — колишнє село, Черкаська область, Звенигородський район (у 1967 році приєднане до села Боярка).
 Брідок — колишній хутір, Житомирська область, Житомирський район (у 1960 році приєднаний до села Голуб'ятин).

Річки 
 Брідок — річка у Чортківському районі Тернопільської області, права притока Збруча (басейн Дністра).
 Брідок — річка у межах Тернопільського району Тернопільської області, права притока Серету (басейн Дністра).

Заказники 
 Брідок — ентомологічний заказник у Хмельницькій області.
 Брідок — гідрологічний заказник у Полтавській області.

Див. також 
 Бродок